Miejscowości w USA:
 Billings – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Christian
 Billings – miasto w stanie Montana, w hrabstwie Yellowstone
 Billings – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Noble
Gminy w USA:
 Billings (ang. Billings Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Gladwin
 Billings (ang. Billings Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Billings (ang. Billings County) – w stanie Dakota Północna

Miejscowości w Kanadzie:
 Billings w Ontario